Сборная Австрии по шахматам представляет Австрию на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Австрийский шахматный союз. Наивысший рейтинг сборной — 2548 (2009).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Игроки

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали: 
 На шахматной олимпиаде: 
 Георг Даннер и Карл Робач — по 11 турниров.
 Йозеф Локвенц и Вальтер Виттман — по 10 турниров.
 На командном чемпионате Европы: Мартин Нойбауер — 6 турниров.

Трансферы

Достижения

Индивидуальный зачёт 
Наиболее успешным в рамках личного зачёта на шахматных олимпиадах были выступления:

 2  — Андреаса Дюкштейна (2 доска, 1956, 1974)
 : Карл Робач (1 доска, 1960), Эрих Элисказес (3 доска, 1935), Эгон Брестиан (3 доска, 1990), Альберт Беккер (4 доска, 1931)

Примечания

Ссылки 

Ш
А
Шахматы в Австрии